Kembach ist ein geographischer Name:

 Kembach (Wertheim), Stadtteil und Dorf von Wertheim, Main-Tauber-Kreis, Baden-Württemberg
 Kembach (Main) – zwei Zuflüsse des Mains; flussabwärts:
 Kembach (Main, Wipfeld), rechter Zufluss in Wipfeld, Landkreis Schweinfurt, Bayern
 Kembach (Main, Urphar), linker Zufluss in Urphar, Stadt Wertheim, Main-Tauber-Kreis, Baden-Württemberg

Siehe auch:
 Hembach
 Kernbach